Die Football League First Division 1936/37 war die 45. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 29. August 1936 und endete am 1. Mai 1937.

Manchester City gewann mit drei Punkten Vorsprung vor Aufsteiger Charlton Athletic erstmals in seiner Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft. Der zweite Aufsteiger Manchester United musste neben Sheffield Wednesday den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Leicester City und FC Blackpool ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Manchester City 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1936/37 für Manchester City in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt, als letztes die Anzahl aller Erstligaspiele bis dahin. Die Spieler von Manchester City hatten am Ende der Saison insgesamt 2594 Erstligaspiele bestritten.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Ray Goble: Manchester City. A Complete Record 1887–1987. Breedon, Derby 1987, ISBN 0-907969-24-0.

Weblinks 
 England 1936-37 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1936/37
Fußballsaison 1936/37